23-й чемпионат Европы по шорт-треку 2019 года прошёл с 11 по 13 января 2019 года в Дордрехте, Нидерланды. Соревнования прошли на личных дистанциях 500, 1000, 1500, а также в эстафетах 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. На дистанции 3000 метров медали не разыгрываются, в ней участвуют лучшие спортсмены по итогам трёх дистанций, для определения чемпиона в многоборье.

Медали

Общий зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины 
 Многоборье

 500 м

 1000 м

 1500 м

 3000 м — суперфинал

Эстафета 3000 м

Женщины 
 Многоборье

 500 м

 1000 м

 1500 м

 3000 м — суперфинал

Эстафета 3000 м

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте ISU.

2019
2019 год в конькобежном спорте
Шорт-трек